

Cinema
Trumbo – film documentario del 2007 diretto da Peter Askin
L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo (Trumbo) – film del 2015 diretto da Jay Roach

Persone
Dalton Trumbo (1905-1976) – sceneggiatore statunitense
Christopher Trumbo (1940-2011) – sceneggiatore statunitense
Mark Trumbo – giocatore di baseball statunitense
Steve Trumbo – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense